St. Walburg kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Santa Valburga, kommunhuvudort, Trentino-Alto Adige, Bolzano,

Kanada 

 St. Walburg (ort i Kanada), Saskatchewan, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar